

Geografia 
Montclar (Barcelona) — município da Espanha

Comunas da França 
Montclar (Alpes da Alta Provença)
Montclar (Aude)
Montclar (Aveyron)
Montclar-sur-Gervanne — no departamento de Drôme
Montclar-de-Comminges — no departamento do Alto Garona
Montclar-Lauragais — no departamento do Alto Garona
Saint-Georges-de-Montclard — no departamento da Dordonha

Ver também 
Montclard — comuna francesa do departamento do Alto Loire

Desambiguações de topônimos